Паскаль Би́лер (; 26 февраля 1986, Западный Берлин) — немецкий футболист, защитник; тренер.

Карьера 
Первой командой Паскаля была берлинская команда «Тигель», с которой он занимался до 13 лет. В 1999 году его заприметила «Герта», с которой в скором времени он стал тренироваться. В 2004 году был заявлен за вторую команду «Герты» в которой сыграл 64 матча и забил 3 мяча. Вскоре его стали подключать к занятиям с основной командой. Заиграть сразу же он не смог, и в 2006 году его отдали в аренду в команду «Рот-Вайсс» из города Эссен. За них он сыграл 33 матча.

После аренды он вернулся в «Герту» и в чемпионате Германии 2007/2008 сыграл 6 матчей, выйдя всего в одном матче в основе и проведя в общей сложности на поле 134 минуты. Успел также и отметится жёлтой карточкой в матче 29 тура против «Гамбурга». Дебют же состоялся 2 февраля 2008 года и пришёлся на матч 18 тура против франкфуртского «Айнтрахта». Перед матчем у «Герты» сложилась плохая ситуация с защитниками и пришлось выпускать Паскаля. Первый блин вышел комом, «Герта» проиграла 0:3 при непосредственных ошибках защитника.

Перед сезоном 2008/09 годов покинул «Герту» и пополнил состав «Нюрнберга».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Нюрнберга» 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Герта II»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Игроки ФК «Нюрнберг II»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Веен»
Игроки ФК «Веен II»
Игроки ФК «Вюрцбургер Киккерс»
Игроки ФК «Ваккер» Нордхаузен
Игроки ФК «Вупперталь»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Вупперталь»
Тренеры ФК «Штайнбах»